En Pologne, Józefowice peut désigner :

 Józefowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Józefowice, un village de la voïvodie de Mazovie.